Sezon 1967 był trzynastym sezonem Wschodnioniemieckiej Formuły 3.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

1967 w sportach motorowych
1967
1967 w Europie